

Antropologia 
Zingari – termine (eteronimo) comunemente usato per indicare le popolazioni romaní, un gruppo di etnie, diffuse principalmente in Europa, di lingua e cultura romaní, o parlanti varianti dialettali delle stesse, che hanno avuto un passato nomadico, e che sono ritenute essere originarie dell'India.
Se stai cercando la lingua vedi Lingua romaní
Se stai cercando le specifiche etnie vedi:
 Rom (popolo)
 Sinti
 Kalé
 Jenisch

Musica
Zingari – opera di Ruggero Leoncavallo (1912)

Cinema 
Zingari – film del 1916 diretto da Mario Gargiulo
Zingari – film del 1920 diretto da Mario Almirante 
Zingari (Caravan) – film del 1946 diretto da Arthur Crabtree
Zingari – documentario TV, diretto da Loredana Dordi

Pagine correlate 
 Zingara

Altri progetti